è un nome usato per diverse linee di ferrovia metropolitana in Giappone e può riferirsi a:

Linea Tōzai (JR)
Linea Tōzai (metropolitana di Kobe)
Linea Tōzai (metropolitana di Kyoto)
Linea Tōzai (metropolitana di Sapporo)
Linea Tōzai (metropolitana di Tokyo)
Linea Tōzai (metropolitana di Sendai)